Mapimí è un centro abitato del Messico, situato nello stato di Durango, capoluogo del comune omonimo.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni del Durango